3 miejscowości w Polsce 
 Czajcze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wysoka 
 Czajcze – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wysoka 
 Czajcze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Krajenka
 Czajcze – była osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno, obecnie nieistniejąca

Jeziora
 Jezioro Czajcze – na pojezierzu Wolińskim na Wyspa Wolin